Шубар (, до 1999 года — Чкалово) — село в Кербулакском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Шубарского сельского округа. Находится примерно в 81 км к востоку-северо-востоку (ENE) от посёлка Сарыозек, административного центра района. Код КАТО — 194667100.

Население 
В 1999 году население села составляло 1429 человек (727 мужчин и 702 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1151 человек (560 мужчин и 591 женщина)

Известные жители и уроженцы 
 Есболатова, Катша (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Сериков, Даутали (1880 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Терликбаев, Мырзакул (1919 — ?) — Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты Кербулакского района
Переименованные населённые пункты Казахстана
Объекты, названные в честь Валерия Чкалова